

Гікорі-Гіллс — місто, штат Іллінойс
 Гікорі-Гіллс — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Гікорі-Гіллс — переписна місцевість, штат Пенсільванія